Киевская операция может означать:
 Киевская операция (1918) — овладение городом Киевом частями Петлюровской армии.
 Киевская операция (1917—1918) — стратегическая военная операция войск Советской России и Советской Украины против Украинской Народной Республики во время Гражданской войны в России.
 Киевская операция (январь 1919) — стратегическая военная операция войск Советской Украины против Украинской Народной Республики во время Гражданской войны в России.
 Киевская операция (август 1919) — овладение городом Киевом частями Вооружённых сил Юга России под командованием Н. Э. Бредова.
 Киевская операция (декабрь 1919) — стратегическая военная операция войск Советской России и Советской Украины против белогвардейских войск во время Гражданской войны в России.
 Киевская операция Войска Польского (1920) — наступательная операция польских войск и войск УНР против Советской России во время Советско-польской войны 1919—1921 годов.
 Киевская операция РККА (1920) — стратегическая военная операция войск Советской России и Советской Украины против Польши и УНР во время Советско-польской войны 1919—1921 годов.
 Киевская операция (1941) — стратегическая военная операция войск Германии против СССР во время Великой Отечественной войны.
 Киевская наступательная операция (1943) — стратегическая военная операция войск СССР против Германии во время Великой Отечественной войны.
 Киевская оборонительная операция (1943) — фронтовая оборонительная операция войск СССР против Германии во время Великой Отечественной войны.
 Битва за Киев (2022) — битва в ходе вторжения России на Украину в 2022 году в рамках российско-украинской войны.

См. также 
 Осада Киева
 Оборона Киева